Bourlès est un patronyme porté notamment par :

 Henri Bourlès (1954-), scientifique français ;
 Jean Bourlès (1930-2021), coureur cycliste français ;
 Jean-Claude Bourlès (1937-), écrivain-voyageur breton ;
 Rémy Bourlès (1905-1997), illustrateur, dessinateur et scénariste français de bande dessinée.

Patronyme breton